Het WTA-tennistoernooi van Hobart (officieel Hobart International) van 2020 vond plaats van maandag 13 tot en met zaterdag 18 januari 2020 in de Australische plaats Hobart. Het was de 27e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Sofia Kenin was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Belgische Elise Mertens bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Heather Watson.

Het derde reekshoofd, Jelena Rybakina uit Kazachstan, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Chinese Zhang Shuai in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Rybakina wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Hobart op haar naam te schrij­ven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2020. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde. Hetzelfde deed haar landgenote Kirsten Flipkens.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

De als eerste geplaatste titelverdedigsters Chan Hao-ching en Latisha Chan vlogen er al in de eerste ronde uit.

Het ongeplaatste duo Nadija Kitsjenok en Sania Mirza won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als tweede geplaatste Chinese koppel Peng Shuai en Zhang Shuai in twee sets. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Oekraïense Kitsjenok had daar­naast vier eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Indiase Mirza 41.

Het Belgische paar Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck bereikte de halve finale – daar moesten zij verstek laten gaan, wegens luchtwegproblemen van Van Uytvanck.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Heather Watson (VK) – door een afmelding konden zij te elfder ure als alternates meedoen aan het hoofdtoernooi, waar zij de tweede ronde bereikten.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspelschema WTA
 Dubbelspelschema WTA
 Toernooischema ITF

Hobart 2020
Hobart